

Patronyme 

Abram William Lauder (1834-1884), avocat et homme politique canadien
Estée Lauder (1906-2004), femme d'affaires américaine
Harry Lauder (1870-1950), artiste et amuseur écossais
Hayley Lauder (née en 1990), footballeuse écossaise
 Maria Elise Turner Lauder (1833 - 1922), enseignante, linguiste et auteure canadienne.
Ronald Lauder (né en 1944), collectionneur et homme d'affaires américain
Thomas Dick Lauder (1784-1848), écrivain écossais

Toponyme

Lauder, communauté du Manitoba.

Lauder: un petit village de la région d’Otago dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Lauder, ville d’Écosse ;
 Lauder, circonscription du Parlement d'Écosse.

Autre
Entreprise Estée Lauder, entreprise de cosmétiques et parfums